

Personnes 
 Boualem est un prénom berbère ;
 Boualem Benhamouda (1933-), homme politique algérien ;
 Boualem Bessaih (1930-2016), homme politique et homme de lettres algérien ;
 Boualem Titiche (1908-1989), musicien algérien ;
 Boualem Bennani (1940-), acteur algérien ;
 Mohamed Boualem (1987-), footballeur algérien ;
 Boualem Belaouane (1961-), boxeur algérien ;
 Boualem Amirouche (1942-), footballeur algérien ;
 Boualem Charef (1958-), entraîneur de football algérien ;
 Boualem Tatah, physicien et politicien algérien ;
 Boualem Sansal (1949-), écrivain algérien ;
 Saïd Boualem (1906-1982), harki algérien ;
 Boualem Baki (1922-2017), homme politique algérien.
 , journaliste algérien.
 Boualem Bouferma, footballeur algérien.
 , sportif de course de fond algérien.
 , footballeur algérien.
 Boualem Khoukhi (1990-), footballeur algérien.

Culture 
 Abdel Kader, poème algérien.

Edifices 
 Hamoud Boualem, société de boissons algérienne.

Lieux 
 ِCommune de Boualem, commune algérienne.
 Daïra de Boualem, daïra algérienne.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles

Prénom berbère